De Melkweg en in het verlengde daarvan in het algemeen een sterrenstelsel
 Galaxy (attractiepark), in Oekraïne
 Galaxy Science Fiction, een Amerikaans sciencefictiontijdschrift
 De Lockheed C-5 Galaxy, een vrachtvliegtuig
 Los Angeles Galaxy, een voetbalteam
 Race for Atlantis, de huidige benaming van toenmalige Phantasialand-attractie Galaxy
 Galaxy (hop), een hopvariëteit
 Samsung Galaxy, een serie van smartphones van het merk Samsung
 Galaxy Records, een Amerikaans platenlabel